
Molekulska formula -{C8H11NO3}- se može odnositi na:

 Noradrenalin
 Oksidopamin
 Piridoksin